Vietlübbe steht für Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Vietlübbe (Dragun), Ortsteil von Dragun, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Vietlübbe (Gehlsbach), Ortsteil von Gehlsbach, Landkreis Ludwigslust-Parchim